Емери има више значења:
 Округ Емери (Јута)
 Емери (Јужна Дакота)
 Емери (Јута)